Casa Berri-Meregalli – edificio in via Barozzi a Milano
 Casa Berri-Meregalli – edificio in via Mozart a Milano
 Palazzo Berri-Meregalli – edificio in via Cappuccini a Milano